Václav Horák ist der Name folgender Personen:

* Václav Horák, Pseudonym von Bedřich Fučík (1900–1984), tschechischer Literaturkritiker, Editor und Übersetzer
 Václav Horák (Fußballspieler) (1912–2000), tschechoslowakischer Fußballspieler und -trainer
 Václav Emanuel Horák (1800–1871), tschechischer Komponist